Список всех описанных видов пауков семейства Oonopidae на 12 декабря 2009 года.

Anophthalmoonops
Anophthalmoonops Benoit, 1976
 Anophthalmoonops thoracotermitis Benoit, 1976 — Ангола

Antoonops
Antoonops Fannes & Jocque, 2008
 Antoonops bouaflensis Fannes & Jocque, 2008 — Кот-д'Ивуар
 Antoonops corbulo Fannes & Jocque, 2008 — Кот-д'Ивуар, Гана
 Antoonops iita Fannes & Jocque, 2008 — Нигерия
 Antoonops nebula Fannes & Jocque, 2008 — Гана

Aprusia
Aprusia Simon, 1893
 Aprusia strenuus Simon, 1893 — Шри-Ланка

Aridella
Aridella Saaristo, 2002
 Aridella bowleri Saaristo, 2002 — Сейшеллы

Australoonops
Australoonops Hewitt, 1915
 Australoonops granulatus Hewitt, 1915 — Южная Африка

Bannana 
Bannana Tong & Li, 2015 — Юньнань
 Bannana crassispina Tong & Li, 2015
 Bannana parvula Tong & Li, 2015

Blanioonops
Blanioonops Simon & Fage, 1922
 Blanioonops patellaris Simon & Fage, 1922 — Восточная Африка

Brignolia
Brignolia Dumitrescu & Georgescu, 1983
 Brignolia cubana Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба, Йемен, Сейшеллы
 Brignolia recondita (Chickering, 1951) — Панама

Caecoonops
Caecoonops Benoit, 1964
 Caecoonops apicotermitis Benoit, 1964 — Конго
 Caecoonops cubitermitis Benoit, 1964 — Конго

Calculus
Calculus Purcell, 1910
 Calculus bicolor Purcell, 1910 — Южная Африка

Camptoscaphiella
Camptoscaphiella Caporiacco, 1934
 Camptoscaphiella hilaris Brignoli, 1978 — Бутан
 Camptoscaphiella infernalis Harvey & Edward, 2007 — Западная Австралия
 Camptoscaphiella silens Brignoli, 1976 — Непал
 Camptoscaphiella sinensis Deeleman-Reinhold, 1995 — Китай
 Camptoscaphiella strepens Brignoli, 1976 — Непал
 Camptoscaphiella tuberans Tong & Li, 2007 — Китай

Cousinea
Cousinea Saaristo, 2001
 Cousinea keeleyi Saaristo, 2001 — Сейшеллы

Coxapopha
Coxapopha Platnick, 2000
 Coxapopha bare Ott & Brescovit, 2004 — Бразилия
 Coxapopha carinata Ott & Brescovit, 2004 — Бразилия
 Coxapopha diblemma Platnick, 2000 — Панама
 Coxapopha yuyapichis Ott & Brescovit, 2004 — Перу

Dalmasula
Dalmasula Platnick, Szuts & Ubick, 2012
 Dalmasula dodebai Szuts & Ubick, 2012 — Южная Африка  
 Dalmasula griswoldi Szuts & Ubick, 2012 — Южная Африка  
 Dalmasula lorelei Platnick & Duperre, 2012 — Намибия
 Dalmasula parvimana (Simon, 1910) — Намибия
 Dalmasula tsumkwe Platnick & Duperre, 2012 — Намибия

Decuana
Decuana Dumitrescu & Georgescu, 1987
 Decuana hispida Dumitrescu & Georgescu, 1987 — Венесуэла

Diblemma
Diblemma O. P.-Cambridge, 1908
 Diblemma donisthorpei O. P.-Cambridge, 1908 — Сейшеллы, Британия (ввезён)

Dysderina
Dysderina Simon, 1891
 Dysderina abdita Chickering, 1968 — Панама
 Dysderina belinda Chickering, 1968 — Панама
 Dysderina bimucronata Simon, 1893 — Филиппины
 Dysderina caeca Biraben, 1954 — Аргентина
 Dysderina capensis Simon, 1907 — Южная Африка
 Dysderina concinna Chickering, 1968 — Панама
 Dysderina craneae Chickering, 1968 — Таиланд
 Dysderina desultrix (Keyserling, 1881) — Перу
 Dysderina dura Chickering, 1951 — Панама
 Dysderina furtiva Chickering, 1968 — Ямайка
 Dysderina globina Chickering, 1968 — Доминикана
 Dysderina globosa (Keyserling, 1877) — Колумбия, Перу
 Dysderina granulosa Simon & Fage, 1922 — Восточная Африка
 Dysderina humphreyi Chickering, 1968 — Панама
 Dysderina improvisa Chickering, 1968 — Панама
 Dysderina insularum Roewer, 1963 — Каролинские острова
 Dysderina intempina Chickering, 1968 — Панама
 Dysderina keyserlingi Simon, 1907 — Бразилия
 Dysderina machinator (Keyserling, 1881) — Перу
 Dysderina meridina Chickering, 1968 — Коста-Рика
 Dysderina montana (Keyserling, 1883) — Перу
 Dysderina obtina Chickering, 1968 — Панама
 Dysderina perarmata Fage & Simon, 1936 — Кения
 Dysderina plena O. P.-Cambridge, 1894 — Мексика
 Dysderina potena Chickering, 1968 — Панама
 Dysderina princeps Simon, 1891 — Сент-Винсент
 Dysderina principalis (Keyserling, 1881) — Колумбия
 Dysderina propinqua (Keyserling, 1881) — Колумбия
 Dysderina purpurea Simon, 1893 — Филиппины
 Dysderina recondita Chickering, 1951 — Панама
 Dysderina rigida Chickering, 1968 — Панама
 Dysderina rugosa Bristowe, 1938 — Бразилия
 Dysderina scutata (O. P.-Cambridge, 1876) — Египт
 Dysderina seclusa Chickering, 1951 — Панама
 Dysderina silvatica Chickering, 1951 — Панама
 Dysderina similis (Keyserling, 1881) — Колумбия
 Dysderina simla Chickering, 1968 — Таиланд
 Dysderina soltina Chickering, 1968 — Сент-Винсент
 Dysderina speculifera Simon, 1907 — Южная Африка, Мозамбик
 Dysderina straba Fage, 1936 — Кения
 Dysderina sublaevis Simon, 1907 — Алжир
 Dysderina termitophila Bristowe, 1938 — Бразилия
 Dysderina watina Chickering, 1968 — Коста-Рика
 Dysderina zinona Chickering, 1968 — Сент-Винсент

Dysderoides
Dysderoides Fage, 1946
 Dysderoides micans (Simon, 1893) — Венесуэла
 Dysderoides typhlos Fage, 1946 — Индия

Epectris
Epectris Simon, 1893
 Epectris aenobarbus Brignoli, 1978 — Бутан
 Epectris apicalis Simon, 1893 — Тропики
 Epectris conujaingensis Xu, 1986 — Китай
 Epectris mollis Simon, 1907 — Шри-Ланка

Escaphiella
Escaphiella Platnick & Duperre, 2009
 Escaphiella acapulco Platnick & Duperre, 2009 — Мексика
 Escaphiella aratau Platnick & Duperre, 2009 — Бразилия
 Escaphiella argentina (Biraben, 1954) — Аргентина
 Escaphiella bahia Platnick & Duperre, 2009 — Бразилия
 Escaphiella betin Platnick & Duperre, 2009 — Колумбия
 Escaphiella blumenau Platnick & Duperre, 2009 — Бразилия
 Escaphiella bolivar Platnick & Duperre, 2009 — Венесуэла
 Escaphiella cachimbo Platnick & Duperre, 2009 — Бразилия
 Escaphiella catemaco Platnick & Duperre, 2009 — Мексика
 Escaphiella chiapa Platnick & Duperre, 2009 — Мексика
 Escaphiella cidades Platnick & Duperre, 2009 — Бразилия
 Escaphiella colima Platnick & Duperre, 2009 — Мексика
 Escaphiella cristobal Platnick & Duperre, 2009 — Галапагоссы
 Escaphiella exlineae Platnick & Duperre, 2009 — Перу
 Escaphiella gertschi (Chickering, 1951) — Панама, Колумбия, Венесуэла, Ямайка, Галапагоссы
 Escaphiella gigantea Platnick & Duperre, 2009 — Колумбия
 Escaphiella hespera (Chamberlin, 1924) — США, Мексика
 Escaphiella hesperoides Platnick & Duperre, 2009 — Бразилия
 Escaphiella iguala (Gertsch & Davis, 1942) — Мексика
 Escaphiella isabela Platnick & Duperre, 2009 — Галапагоссы
 Escaphiella itys (Simon, 1893) — Каймановы Острова, Ямайка, Кюрасао, Венесуэла
 Escaphiella litoris (Chamberlin, 1924) — США, Мексика
 Escaphiella maculosa Platnick & Duperre, 2009 — Бразилия
 Escaphiella magna Platnick & Duperre, 2009 — Мексика
 Escaphiella morro Platnick & Duperre, 2009 — Бразилия
 Escaphiella nayarit Platnick & Duperre, 2009 — Мексика
 Escaphiella nye Platnick & Duperre, 2009 — США
 Escaphiella ocoa Platnick & Duperre, 2009 — Чили
 Escaphiella olivacea Platnick & Duperre, 2009 — Мексика
 Escaphiella peckorum Platnick & Duperre, 2009 — Аргентина
 Escaphiella pocone Platnick & Duperre, 2009 — Бразилия
 Escaphiella ramirezi Platnick & Duperre, 2009 — Аргентина, Уругвай
 Escaphiella schmidti (Reimoser, 1939) — Никарагуа, Коста-Рика
 Escaphiella tayrona Platnick & Duperre, 2009 — Колумбия
 Escaphiella tonila Platnick & Duperre, 2009 — Мексика
 Escaphiella viquezi Platnick & Duperre, 2009 — Гондурас, Никарагуа

Farqua
Farqua Saaristo, 2001
 Farqua quadrimaculata Saaristo, 2001 — Фаркуар

Ferchestina
Ferchestina Saaristo & Marusik, 2004
 Ferchestina storozhenkoi Saaristo & Marusik, 2004 — Россия

Gamasomorpha
Gamasomorpha Karsch, 1881
 Gamasomorpha anhuiensis Song & Xu, 1984 — Китай
 Gamasomorpha arabica Simon, 1893 — Средний Восток
 Gamasomorpha austera Simon, 1898 — Сейшеллы
 Gamasomorpha australis Hewitt, 1915 — Южная Африка
 Gamasomorpha barbifera Tong & Li, 2007 — Китай
 Gamasomorpha bipeltis (Thorell, 1895) — Мьянма
 Gamasomorpha brasiliana Bristowe, 1938 — Бразилия
 Gamasomorpha camelina Simon, 1893 — Сингапур
 Gamasomorpha cataphracta Karsch, 1881 — Корея, Тайвань, Япония, Филиппины
 Gamasomorpha clarki Hickman, 1950 — Австралия
 Gamasomorpha clypeolaria Simon, 1907 — Индия
 Gamasomorpha comosa Tong & Li, 2009 — Китай
 Gamasomorpha deksam Saaristo & van Harten, 2002 — Сокотра
 Gamasomorpha gershomi Saaristo, 2007 — Израиль
 Gamasomorpha humicola Lawrence, 1947 — Южная Африка
 Gamasomorpha humilis Mello-Leitao, 1920 — Бразилия
 Gamasomorpha inclusa (Thorell, 1887) — Мьянма
 Gamasomorpha insularis Simon, 1907 — Мадейра, Биоко, Сен-Томе, Остров Святой Елены, Маврикий, Йемен, Сейшеллы
 Gamasomorpha jeanneli Fage, 1936 — Кения
 Gamasomorpha kabulensis Roewer, 1960 — Афганистан
 Gamasomorpha kraepelini Simon, 1905 — Ява
 Gamasomorpha kusumii Komatsu, 1963 — Япония
 Gamasomorpha lalana Suman, 1965 — Гавайи, Япония
 Gamasomorpha linzhiensis Hu, 2001 — Китай
 Gamasomorpha longisetosa Lawrence, 1952 — Южная Африка
 Gamasomorpha lutzi (Petrunkevitch, 1929) — от США до Панамы, Вест-Индия
 Gamasomorpha maschwitzi Wunderlich, 1995 — Малайзия
 Gamasomorpha microps Simon, 1907 — Шри-Ланка
 Gamasomorpha minima Berland, 1942 — Острова Феникс
 Gamasomorpha mornensis Benoit, 1979 — Сейшеллы
 Gamasomorpha m-scripta Biraben, 1954 — Аргентина
 Gamasomorpha nigrilineata Xu, 1986 — Китай
 Gamasomorpha nigripalpis Simon, 1893 — Индия, Шри-Ланка
 Gamasomorpha nitida Simon, 1893 — Филиппины
 Gamasomorpha parmata (Thorell, 1890) — Суматра, Ява, Ломбок
 Gamasomorpha patquiana Biraben, 1954 — Аргентина
 Gamasomorpha perplexa Bryant, 1942 — Виргинские Острова
 Gamasomorpha plana (Keyserling, 1883) — Перу
 Gamasomorpha platensis Biraben, 1954 — Аргентина
 Gamasomorpha porcina Simon, 1909 — Вьетнам
 Gamasomorpha psyllodes Thorell, 1897 — Мьянма
 Gamasomorpha puberula (Simon, 1893) — Венесуэла
 Gamasomorpha pusilla Berland, 1914 — Восточная Африка
 Gamasomorpha rufa Banks, 1898 — Мексика
 Gamasomorpha sculptilis Thorell, 1897 — Мьянма
 Gamasomorpha semitecta Simon, 1907 — Суматра
 Gamasomorpha servula Simon, 1908 — Западная Австралия
 Gamasomorpha seximpressa Simon, 1907 — Ява
 Gamasomorpha silvestris (Simon, 1893) — Венесуэла
 Gamasomorpha simplex (Simon, 1891) — Сент-Винсент
 Gamasomorpha subclathrata Simon, 1907 — Шри-Ланка
 Gamasomorpha taprobanica Simon, 1893 — Индия, Шри-Ланка
 Gamasomorpha testudinella Berland, 1914 — Восточная Африка
 Gamasomorpha tovarensis (Simon, 1893) — Венесуэла
 Gamasomorpha vianai Biraben, 1954 — Аргентина
 Gamasomorpha virgulata Tong & Li, 2009 — Китай
 Gamasomorpha wasmanniae Mello-Leitao, 1939 — Аргентина

Grymeus
Grymeus Harvey, 1987
 Grymeus barbatus Harvey, 1987 — Южная Австралия
 Grymeus robertsi Harvey, 1987 — Виктория
 Grymeus yanga Harvey, 1987 — Виктория, Новый Южный Уэльс

Heteroonops
Heteroonops Dalmas, 1916
 Heteroonops andros Platnick & Duperre, 2009 — Багамы
 Heteroonops castelloides Platnick & Duperre, 2009 — Гаити
 Heteroonops castellus (Chickering, 1971) — Пуэрто-Рико, Виргинские Острова
 Heteroonops colombi Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба
 Heteroonops croix Platnick & Duperre, 2009 — Виргинские Острова
 Heteroonops iviei Platnick & Duperre, 2009 — Гаити
 Heteroonops macaque Platnick & Duperre, 2009 — Доминикана
 Heteroonops murphyorum Platnick & Duperre, 2009 — Коста-Рика
 Heteroonops saba Platnick & Duperre, 2009 — Саба, Монтсеррат
 Heteroonops singulus (Gertsch & Davis, 1942) — Мексика
 Heteroonops spinigata Platnick & Duperre, 2009 — Ямайка
 Heteroonops spinimanus (Simon, 1891) — Тропики, ввезён повсеместно
 Heteroonops toro Platnick & Duperre, 2009 — Пуэрто-Рико
 Heteroonops validus (Bryant, 1948) — Гаити
 Heteroonops vega Platnick & Duperre, 2009 — Гаити

Hypnoonops
Hypnoonops Benoit, 1977
 Hypnoonops lejeunei Benoit, 1977 — Конго

Hytanis
Hytanis Simon, 1893
 Hytanis oblonga Simon, 1893 — Венесуэла

Ischnothyrella
Ischnothyrella Saaristo, 2001
 Ischnothyrella jivani (Benoit, 1979) — Сейшеллы

Ischnothyreus
Ischnothyreus Simon, 1893
 Ischnothyreus aculeatus (Simon, 1893) — Суматра, Филиппины
 Ischnothyreus bipartitus Simon, 1893 — Шри-Ланка
 Ischnothyreus browni Chickering, 1968 — Коста-Рика
 Ischnothyreus campanaceus Tong & Li, 2008 — Китай
 Ischnothyreus darwini Edward & Harvey, 2009 — Северные Территории
 Ischnothyreus deccanensis Tikader & Malhotra, 1974 — Индия
 Ischnothyreus falcatus Tong & Li, 2008 — Китай
 Ischnothyreus flagellichelis Xu, 1989 — Китай
 Ischnothyreus hanae Tong & Li, 2008 — Китай
 Ischnothyreus indressus Chickering, 1968 — Виргинские и Наветренные острова
 Ischnothyreus khamis Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен
 Ischnothyreus lanutoo Marples, 1955 — Самоа
 Ischnothyreus linzhiensis Hu, 2001 — Китай
 Ischnothyreus lymphaseus Simon, 1893 — Шри-Ланка
 Ischnothyreus narutomii (Nakatsudi, 1942) — Китай, Тайвань, Япония
 Ischnothyreus pacificus Roewer, 1963 — Микронезия
 Ischnothyreus peltifer (Simon, 1891) — от США до Панамы, Вест-Индия, Остров Святой Елены, Йемен, Китай, Тайвань, Гавайи
 Ischnothyreus qianlongae Tong & Li, 2008 — Китай
 Ischnothyreus serpentinum Saaristo, 2001 — Сейшеллы
 Ischnothyreus shillongensis Tikader, 1968 — Индия, Бутан
 Ischnothyreus subaculeatus Roewer, 1938 — Молуккские острова
 Ischnothyreus velox Jackson, 1908 — Сейшеллы, Египт, Европа (ввезён)
 Ischnothyreus vestigator Simon, 1893 — Шри-Ланка
 Ischnothyreus yueluensis Yin & Wang, 1984 — Китай

Kapitia
Kapitia Forster, 1956
 Kapitia obscura Forster, 1956 — Новая Зеландия

Khamisia
Khamisia Saaristo & van Harten, 2006
 Khamisia banisad Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен

Kijabe
Kijabe Berland, 1914
 Kijabe ensifera Caporiacco, 1949 — Кения
 Kijabe paradoxa Berland, 1914 — Восточная Африка

Lionneta
Lionneta Benoit, 1979
 Lionneta gerlachi Saaristo, 2001 — Сейшеллы
 Lionneta mahensis Benoit, 1979 — Сейшеллы
 Lionneta orophila (Benoit, 1979) — Сейшеллы
 Lionneta praslinensis Benoit, 1979 — Сейшеллы
 Lionneta savyi (Benoit, 1979) — Сейшеллы
 Lionneta sechellensis Benoit, 1979 — Сейшеллы
 Lionneta silhouettei Benoit, 1979 — Сейшеллы
 Lionneta veli Saaristo, 2002 — Сейшеллы

Lisna
Lisna Saaristo, 2001
 Lisna trichinalis (Benoit, 1979) — Сейшеллы

Lucetia
Lucetia Dumitrescu & Georgescu, 1983
 Lucetia distincta Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба, Венесуэла

Marsupopaea
Marsupopaea Cooke, 1972
 Marsupopaea cupida (Keyserling, 1881) — Колумбия
 Marsupopaea sturmi Cooke, 1972 — Колумбия

Megabulbus
Megabulbus Saaristo, 2007
 Megabulbus sansan Saaristo, 2007 — Израиль

Megaoonops
Megaoonops Saaristo, 2007
 Megaoonops avrona Saaristo, 2007 — Израиль

Myrmopopaea
Myrmopopaea Reimoser, 1933
 Myrmopopaea jacobsoni Reimoser, 1933 — Суматра

Neoxyphinus
Neoxyphinus Biraben, 1953
 Neoxyphinus ogloblini Biraben, 1953 — Аргентина
 Neoxyphinus xyphinoides (Chamberlin & Ivie, 1942) — Гайана

Nephrochirus
Nephrochirus Simon, 1910
 Nephrochirus copulatus Simon, 1910 — Намибия

Oonopinus
Oonopinus Simon, 1893
 Oonopinus angustatus (Simon, 1882) — Испания, Франция, Корсика, Алжир
 Oonopinus argentinus Biraben, 1955 — Аргентина
 Oonopinus aurantiacus Simon, 1893 — Венесуэла
 Oonopinus bistriatus Simon, 1907 — Сьерра-Леоне
 Oonopinus centralis Gertsch, 1941 — Панама
 Oonopinus corneus Tong & Li, 2008 — Китай
 Oonopinus ionicus Brignoli, 1979 — Греция
 Oonopinus kilikus Suman, 1965 — Сейшеллы, Гавайи
 Oonopinus modestus Chickering, 1951 — Панама
 Oonopinus oceanicus Marples, 1955 — Самоа, Ниуэ
 Oonopinus pilulus Suman, 1965 — Китай, Гавайи
 Oonopinus pretiosus Bryant, 1942 — Виргинские Острова
 Oonopinus pruvotae Berland, 1929 — Новая Каледония

Oonopoides
Oonopoides Bryant, 1940
 Oonopoides bolivari Dumitrescu & Georgescu, 1987 — Венесуэла
 Oonopoides cavernicola Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба
 Oonopoides habanensis Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба
 Oonopoides humboldti Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба
 Oonopoides maxillaris Bryant, 1940 — Куба
 Oonopoides orghidani Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба
 Oonopoides pilosus Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба
 Oonopoides singularis Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба
 Oonopoides zullinii Brignoli, 1974 — Мексика

Oonops
Oonops Templeton, 1835
 Oonops acanthopus Simon, 1907 — Бразилия
 Oonops alticola Berland, 1914 — Восточная Африка
 Oonops amacus Chickering, 1970 — Таиланд
 Oonops amoenus Dalmas, 1916 — Франция
 Oonops anoxus Chickering, 1970 — Панама
 Oonops aristelus Chickering, 1972 — Антигуа
 Oonops balanus Chickering, 1971 — Вест-Индия
 Oonops caecus Benoit, 1975 — Лесото
 Oonops chickeringi Brignoli, 1974 — Мексика
 Oonops chilapensis Chamberlin & Ivie, 1936 — Мексика
 Oonops citrinus Berland, 1914 — Восточная Африка
 Oonops cubanus Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба
 Oonops cuervus Gertsch & Davis, 1942 — Мексика
 Oonops domesticus Dalmas, 1916 — Западная Европа до России
 Oonops donaldi Chickering, 1951 — Панама
 Oonops ebenecus Chickering, 1972 — Пуэрто-Рико
 Oonops endicus Chickering, 1971 — Багамы
 Oonops erinaceus Benoit, 1977 — Остров Святой Елены
 Oonops figuratus Simon, 1891 — Сент-Винсент, Венесуэла
 Oonops floridanus (Chamberlin & Ivie, 1935) — США
 Oonops furtivus Gertsch, 1936 — США
 Oonops gertschi Chickering, 1971 — Багамы
 Oonops globimanus Simon, 1891 — Сент-Винсент, Венесуэла
 Oonops hasselti Strand, 1906 — Скандинавия
 Oonops itascus Chickering, 1970 — Таиланд
 Oonops leai Rainbow, 1920 — Лорд-Хау
 Oonops leitaoni Bristowe, 1938 — Бразилия
 Oonops longespinosus Denis, 1937 — Алжир
 Oonops longipes Berland, 1914 — Восточная Африка
 Oonops loxoscelinus Simon, 1893 — Венесуэла
 Oonops lubricus Dalmas, 1916 — Франция
 Oonops mahnerti Brignoli, 1974 — Греция
 Oonops mckenziei Gertsch, 1977 — Мексика
 Oonops minutus Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба
 Oonops mitchelli Gertsch, 1977 — Мексика
 Oonops nigromaculatus Mello-Leitao, 1944 — Аргентина
 Oonops oblucus Chickering, 1972 — Ямайка
 Oonops olitor Simon, 1910 — Алжир
 Oonops ornatus Chickering, 1970 — Панама
 Oonops pallidulus (Chickering, 1951) — Панама, Ямайка
 Oonops persitus Chickering, 1970 — Панама
 Oonops petulans Gertsch & Davis, 1942 — Мексика
 Oonops placidus Dalmas, 1916 — Франция
 Oonops placidus corsicus Dalmas, 1916 — Франция, Италия
 Oonops procerus Simon, 1882 — Франция, Испания
 Oonops propinquus Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба
 Oonops puebla Gertsch & Davis, 1942 — Мексика
 Oonops pulcher Templeton, 1835 — Европа до Украины, Северная Африка, Тасмания
 Oonops pulcher hispanicus Dalmas, 1916 — Испания
 Oonops pulicarius Simon, 1891 — Сент-Винсент, Венесуэла
 Oonops reddelli Gertsch, 1977 — Мексика
 Oonops reticulatus Petrunkevitch, 1925 — Коста-Рика, Панама, Пуэрто-Рико, Таиланд
 Oonops ronoxus Chickering, 1971 — Виргинские Острова
 Oonops rowlandi Gertsch, 1977 — Мексика
 Oonops sativus Chickering, 1970 — Таиланд
 Oonops secretus Gertsch, 1936 — США
 Oonops sicorius Chickering, 1970 — Кюрасао
 Oonops sonora Gertsch & Davis, 1942 — Мексика
 Oonops stylifer Gertsch, 1936 — США
 Oonops tectulus Chickering, 1970 — Таиланд
 Oonops tenebus Chickering, 1970 — Панама
 Oonops tolucanus Gertsch & Davis, 1942 — Мексика
 Oonops trapellus Chickering, 1970 — Таиланд
 Oonops triangulipes Karsch, 1881 — Микронезия
 Oonops tubulatus Dalmas, 1916 — Portugal, Алжир
 Oonops tucumanus Simon, 1907 — Аргентина
 Oonops vestus Chickering, 1970 — Таиланд
 Oonops viridans Bryant, 1942 — Пуэрто-Рико
 Oonops zeteki Chickering, 1951 — Панама

Opopaea
Opopaea Simon, 1891
 Opopaea alje Saaristo & Marusik, 2008 — Танзания
 Opopaea ambigua Simon, 1893 — Шри-Ланка
 Opopaea banksi (Hickman, 1950) — Австралия
 Opopaea batanguena Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Opopaea berlandi (Simon & Fage, 1922) — Восточная Африка
 Opopaea botswana Saaristo & Marusik, 2008 — Ботсвана
 Opopaea broadwater Baehr, 2013 — Квинсленд, Австралия
 Opopaea calona Chickering, 1969 — США
 Opopaea concolor (Blackwall, 1859) — Тропики
 Opopaea cornuta Yin & Wang, 1984 — Китай
 Opopaea deserticola Simon, 1891 — Тропики
 Opopaea ectognophus Harvey & Edward, 2007 — Западная Австралия
 Opopaea euphorbicola Strand, 1909 — Остров Вознесения
 Opopaea floridana (Banks, 1896) — США
 Opopaea fosuma Burger, 2002 — Суматра
 Opopaea foveolata Roewer, 1963 — Микронезия
 Opopaea gabon Saaristo & Marusik, 2008 — Габон
 Opopaea gaborone Saaristo & Marusik, 2008 — Ботсвана
 Opopaea gibbifera Tong & Li, 2008 — Китай
 Opopaea hoplites (Berland, 1914) — Восточная Африка
 Opopaea ita Ott, 2003 — Бразилия
 Opopaea kulczynskii (Berland, 1914) — Восточная Африка
 Opopaea lingua Saaristo, 2007 — Израиль
 Opopaea margaritae (Denis, 1947) — Египт
 Opopaea mattica Simon, 1893 — Габон, Южная Африка
 Opopaea media Song & Xu, 1984 — Китай
 Opopaea meditata Gertsch & Davis, 1936 — США
 Opopaea nibasa Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен
 Opopaea phineus Harvey & Edward, 2007 — Западная Австралия
 Opopaea plumula Yin & Wang, 1984 — Китай
 Opopaea probosciella Saaristo, 2001 — Сейшеллы
 Opopaea punctata (O. P.-Cambridge, 1872) — Ливан, Израиль
 Opopaea sallami Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен
 Opopaea sanaa Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен
 Opopaea santschii Brignoli, 1974 — Тунис, Кипр, Египт, Израиль
 Opopaea sauteri Brignoli, 1974 — Тайвань
 Opopaea sedata Gertsch & Mulaik, 1940 — США
 Opopaea shanasi Saaristo, 2007 — Израиль
 Opopaea silhouettei (Benoit, 1979) — Сейшеллы, Остров Пасхи
 Opopaea simoni (Berland, 1914) — Восточная Африка
 Opopaea speciosa (Lawrence, 1952) — Южная Африка, Йемен
 Opopaea spinosa Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен
 Opopaea sponsa Brignoli, 1978 — Бутан
 Opopaea sudan Saaristo & Marusik, 2008 — Судан
 Opopaea suspecta Saaristo, 2002 — Сейшеллы
 Opopaea syarakui (Komatsu, 1967) — Япония
 Opopaea viamao Ott, 2003 — Бразилия

Orchestina
Orchestina Simon, 1882
 Orchestina aerumnae Brignoli, 1978 — Бутан
 Orchestina algerica Dalmas, 1916 — Алжир
 Orchestina arabica Dalmas, 1916 — Йемен
 Orchestina aureola Tong & Li, 2011 — Хайнань (Китай)
 Orchestina bedu Saaristo & van Harten, 2002 — Сокотра
 Orchestina cincta Simon, 1893 — Южная Африка
 Orchestina clavulata Tong & Li, 2011 — Хайнань (Китай)
 Orchestina dalmasi Denis, 1956 — Марокко
 Orchestina dalmasi Wunderlich, 2008 — Малайзия
 Orchestina dentifera Simon, 1893 — Шри-Ланка
 Orchestina dubia O. P.-Cambridge, 1911 — Британия (ввезён)
 Orchestina ebriola Brignoli, 1972 — Греция
 Orchestina elegans Simon, 1893 — Филиппины
 Orchestina flagella Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен
 Orchestina flava Ono, 2005 — Япония
 Orchestina foa Saaristo & van Harten, 2002 — Сокотра
 Orchestina furcillata Wunderlich, 2008 — Азорские Острова
 Orchestina hammamali Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен
 Orchestina justini Saaristo, 2001 — Сейшеллы
 Orchestina lahj Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен
 Orchestina launcestoniensis Hickman, 1932 — Тасмания
 Orchestina longipes Dalmas, 1922 — Италия
 Orchestina manicata Simon, 1893 — Йемен, Шри-Ланка, Вьетнам
 Orchestina maureen Saaristo, 2001 — Сейшеллы
 Orchestina minutissima Denis, 1937 — Алжир
 Orchestina mirabilis Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен
 Orchestina moaba Chamberlin & Ivie, 1935 — США
 Orchestina nadleri Chickering, 1969 — США
 Orchestina obscura Chamberlin & Ivie, 1942 — США
 Orchestina okitsui Oi, 1958 — Япония
 Orchestina paupercula Dalmas, 1916 — Габон
 Orchestina pavesii (Simon, 1873) — от Испании до Словакии, Болгария, Алжир, Канарские Острова, Египт, Йемен
 Orchestina pavesiiformis Saaristo, 2007 — Израиль
 Orchestina pilifera Dalmas, 1916 — Шри-Ланка
 Orchestina saltabunda Simon, 1893 — Венесуэла
 Orchestina saltitans Banks, 1894 — США
 Orchestina sanguinea Oi, 1955 — Япония
 Orchestina sechellorum Benoit, 1979 — Сейшеллы
 Orchestina sedotmikha Saaristo, 2007 — Израиль
 Orchestina setosa Dalmas, 1916 — Франция, Италия
 Orchestina simoni Dalmas, 1916 — Франция, Италия, Греция
 Orchestina sinensis Xu, 1987 — Китай
 Orchestina striata Simon, 1909 — Вьетнам
 Orchestina thoracica Xu, 1987 — Китай
 Orchestina trunculata Tong & Li, 2011 — Хайнань (Китай)
 Orchestina tubifera Simon, 1893 — Шри-Ланка
 Orchestina tubulata Tong & Li, 2011 — Хайнань (Китай)
 Orchestina utahana Chamberlin & Ivie, 1935 — США
 Orchestina vainuia Marples, 1955 — Самоа
 Orchestina yinggezui Tong & Li, 2011 — Хайнань (Китай)
 Orchestina zhengi Tong & Li, 2011 — Хайнань (Китай)

Ovobulbus
Ovobulbus Saaristo, 2007
 Ovobulbus boker Saaristo, 2007 — Израиль
 Ovobulbus bokerella Saaristo, 2007 — Египт, Израиль
 Ovobulbus elot Saaristo, 2007 — Израиль

Patri
Patri Saaristo, 2001
 Patri david (Benoit, 1979) — Сейшеллы

Pelicinus
Pelicinus Simon, 1891
 Pelicinus mahei (Benoit, 1979) — Канарские Острова, Сейшеллы
 Pelicinus marmoratus Simon, 1891 — Сент-Винсент
 Pelicinus saaristoi Ott & Harvey, 2008 — Западная Австралия

Pescennina
Pescennina Simon, 1903
 Pescennina epularis Simon, 1903 — Венесуэла

Plectoptilus
Plectoptilus Simon, 1905
 Plectoptilus myops Simon, 1905 — Ява

Predatoroonops
 Predatoroonops Rheims & Ott, 2012
 Predatoroonops anna Brescovit, Rheims & Bonaldo, 2012   — Бразилия
 Predatoroonops billy Brescovit, Rheims & Ott, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops blain Brescovit, Rheims & Ott, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops chicano Brescovit, Rheims & Santos, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops dillon Brescovit, Rheims & Bonaldo, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops dutch Brescovit, Rheims & Bonaldo, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops maceliot Brescovit, Rheims & Ott, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops mctiernani Brescovit, Rheims & Santos, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops olddemon Brescovit, Rheims & Santos, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops peterhalli Brescovit, Rheims & Santos, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops phillips Brescovit, Rheims & Santos, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops poncho Brescovit, Rheims & Ott, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops rickhawkins Brescovit, Rheims & Bonaldo, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops schwarzeneggeri Brescovit, Rheims & Ott, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops vallarta Brescovit, Rheims & Bonaldo, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops valverde Brescovit, Rheims & Ott, 2012  — Бразилия
 Predatoroonops yautja Brescovit, Rheims & Santos, 2012  — Бразилия

Prida
Prida Saaristo, 2001
 Prida sechellensis (Benoit, 1979) — Сейшеллы

Prodysderina
Prodysderina Dumitrescu & Georgescu, 1987
 Prodysderina armata (Simon, 1891) — Венесуэла
 Prodysderina spinigera (Simon, 1891) — Малые Антильские острова, Венесуэла

Pseudoscaphiella
Pseudoscaphiella Simon, 1907
 Pseudoscaphiella parasita Simon, 1907 — Южная Африка

Pseudotriaeris
Pseudotriaeris Brignoli, 1974
 Pseudotriaeris karschi (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Япония

Scaphiella
Scaphiella Simon, 1891
 Scaphiella agocena Chickering, 1968 — Кюрасао
 Scaphiella barroana Gertsch, 1941 — Панама
 Scaphiella bordoni Dumitrescu & Georgescu, 1987 — Венесуэла
 Scaphiella bryantae Dumitrescu & Georgescu, 1983 — Куба
 Scaphiella curlena Chickering, 1968 — Ямайка
 Scaphiella cymbalaria Simon, 1891 — Сент-Винсент, Венесуэла
 Scaphiella kalunda Chickering, 1968 — Виргинские Острова
 Scaphiella maculata Biraben, 1955 — Аргентина
 Scaphiella scutiventris Simon, 1893 — Венесуэла
 Scaphiella septella Chickering, 1968 — Виргинские Острова
 Scaphiella simla Chickering, 1968 — Таиланд
 Scaphiella ula Suman, 1965 — Гавайи
 Scaphiella weberi Chickering, 1968 — Таиланд
 Scaphiella williamsi Gertsch, 1941 — Панама

Semibulbus
Semibulbus Saaristo, 2007
 Semibulbus zekharya Saaristo, 2007 — Израиль

Silhouettella
Silhouettella Benoit, 1979
 Silhouettella assumptia Saaristo, 2001 — Ассампшен, Фаркуар
 Silhouettella betalfa Saaristo, 2007 — Израиль
 Silhouettella curieusei Benoit, 1979 — Сейшеллы
 Silhouettella loricatula (Roewer, 1942) — от Европы до Центральной Азии, Северная Африка, Канарские Острова
 Silhouettella tomer Saaristo, 2007 — Израиль
 Silhouettella usgutra Saaristo & van Harten, 2002 — Сокотра

Simonoonops
Simonoonops Harvey, 2002
 Simonoonops orghidani (Dumitrescu & Georgescu, 1987) — Венесуэла

Socotroonops
Socotroonops Saaristo & van Harten, 2002
 Socotroonops socotra Saaristo & van Harten, 2002 — Сокотра

Spinestis
Spinestis Saaristo & Marusik, 2009
 Spinestis nikita Saaristo & Marusik, 2009 — Украина

Stenoonops
Stenoonops Simon, 1891
 Stenoonops cletus Chickering, 1969 — Ямайка
 Stenoonops dimotus Chickering, 1969 — Ямайка
 Stenoonops econotus Chickering, 1969 — Пуэрто-Рико
 Stenoonops egenulus Simon, 1893 — Венесуэла
 Stenoonops halatus Chickering, 1969 — Антигуа
 Stenoonops hoffi Chickering, 1969 — Куба, Ямайка
 Stenoonops insolitus Chickering, 1969 — Ямайка
 Stenoonops lucradus Chickering, 1969 — Виргинские Острова
 Stenoonops macabus Chickering, 1969 — Ямайка
 Stenoonops minutus Chamberlin & Ivie, 1935 — США, Багамы
 Stenoonops nitens Bryant, 1942 — Виргинские Острова
 Stenoonops noctucus Chickering, 1969 — Виргинские Острова
 Stenoonops opisthornatus Benoit, 1979 — Сейшеллы
 Stenoonops padiscus Chickering, 1969 — Ямайка
 Stenoonops petrunkevitchi Chickering, 1951 — Панама
 Stenoonops phonetus Chickering, 1969 — Пуэрто-Рико
 Stenoonops portoricensis Petrunkevitch, 1929 — Пуэрто-Рико
 Stenoonops reductus (Bryant, 1942) — Виргинские Острова
 Stenoonops scabriculus Simon, 1891 — Вест-Индия

Sulsula
Sulsula Simon, 1882
 Sulsula parvimana (Simon, 1910) — Намибия
 Sulsula pauper (O. P.-Cambridge, 1876) — Алжир, Египт

Tapinesthis
Tapinesthis Simon, 1914
 Tapinesthis inermis (Simon, 1882) — Европа (США, ввезён)

Telchius
Telchius Simon, 1893
 Telchius barbarus Simon, 1893 — Алжир
 Telchius maculosus Denis, 1952 — Марокко
 Telchius transvaalicus Simon, 1907 — Южная Африка

Termitoonops
Termitoonops Benoit, 1964
 Termitoonops apicarquieri Benoit, 1975 — Конго
 Termitoonops bouilloni Benoit, 1964 — Конго
 Termitoonops faini Benoit, 1964 — Конго
 Termitoonops furculitermitis Benoit, 1975 — Конго
 Termitoonops spinosissimus Benoit, 1964 — Конго

Triaeris
Triaeris Simon, 1891
 Triaeris barela Gajbe, 2004 — Индия
 Triaeris berlandi Lawrence, 1952 — Конго, Габон
 Triaeris bodanus Chickering, 1968 — Таиланд
 Triaeris equestris Simon, 1907 — Остров Принсипи
 Triaeris glenniei Fage, 1946 — Индия
 Triaeris khashiensis Tikader, 1966 — Индия
 Triaeris lacandona Brignoli, 1974 — Гватемала
 Triaeris lepus Suman, 1965 — Гавайи
 Triaeris macrophthalmus Berland, 1914 — Кения
 Triaeris macrophthalmus cryptops Berland, 1914 — Кения, Занзибар
 Triaeris macrophthalmus medius Berland, 1914 — Кения
 Triaeris manii Tikader & Malhotra, 1974 — Индия
 Triaeris melghaticus Bastawade, 2005 — Индия
 Triaeris nagarensis Tikader & Malhotra, 1974 — Индия
 Triaeris nagpurensis Tikader & Malhotra, 1974 — Индия
 Triaeris poonaensis Tikader & Malhotra, 1974 — Индия
 Triaeris pusillus (Bryant, 1942) — Виргинские Острова, Невис
 Triaeris stenaspis Simon, 1891 — от США до Венесуэлы, Вест-Индия, Европа (ввезён)

Trilacuna
Trilacuna Tong & Li, 2007
 Trilacuna alces Eichenberger & Kranz-Baltensperger, 2011 — Таиланд, Малайзия, Суматра
 Trilacuna angularis Tong & Li, 2007 — Китай
 Trilacuna bilingua Eichenberger & Kranz-Baltensperger, 2011 — Таиланд, Малайзия, Суматра
 Trilacuna clarissa Eichenberger & Kranz-Baltensperger, 2011 — Таиланд, Малайзия, Суматра
 Trilacuna diabolica Eichenberger & Kranz-Baltensperger, 2011 — Таиланд, Малайзия, Суматра
 Trilacuna kropfi Eichenberger & Kranz-Baltensperger, 2011 — Таиланд, Малайзия, Суматра
 Trilacuna merapi Eichenberger & Kranz-Baltensperger, 2011 — Таиланд, Малайзия, Суматра
 Trilacuna rastrum Tong & Li, 2007 — Китай
 Trilacuna werni Eichenberger & Kranz-Baltensperger, 2011 — Таиланд, Малайзия, Суматра

Unicorn
Unicorn Platnick & Brescovit, 1995
 Unicorn argentina (Mello-Leitao, 1940) — Аргентина
 Unicorn catleyi Platnick & Brescovit, 1995 — Чили
 Unicorn chacabuco Platnick & Brescovit, 1995 — Чили
 Unicorn huanaco Platnick & Brescovit, 1995 — Боливия
 Unicorn socos Platnick & Brescovit, 1995 — Чили
 Unicorn toconao Platnick & Brescovit, 1995 — Чили

Wanops
Wanops Chamberlin & Ivie, 1938
 Wanops coecus Chamberlin & Ivie, 1938 — Мексика

Xestaspis
Xestaspis Simon, 1884
 Xestaspis linnaei Ott & Harvey, 2008 — Западная Австралия
 Xestaspis loricata (L. Koch, 1873) — Китай, Микронезия, Австралия
 Xestaspis nitida Simon, 1884 — Алжир, Йемен
 Xestaspis parumpunctata Simon, 1893 — Сьерра-Леоне
 Xestaspis recurva Strand, 1906 — Эфиопия
 Xestaspis reimoseri Fage, 1938 — Коста-Рика
 Xestaspis rostrata Tong & Li, 2009 — Китай
 Xestaspis sertata Simon, 1907 — Биоко
 Xestaspis sis Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен
 Xestaspis sublaevis Simon, 1893 — Шри-Ланка
 Xestaspis tumidula Simon, 1893 — Сьерра-Леоне
 Xestaspis yemeni Saaristo & van Harten, 2006 — Йемен

Xiombarg
Xiombarg Brignoli, 1979
 Xiombarg plaumanni Brignoli, 1979 — Бразилия, Аргентина

Xyccarph
Xyccarph Brignoli, 1978
 Xyccarph migrans Hofer & Brescovit, 1996 — Бразилия
 Xyccarph myops Brignoli, 1978 — Бразилия
 Xyccarph tenuis (Vellard, 1924) — Бразилия
 Xyccarph wellingtoni Hofer & Brescovit, 1996 — Бразилия

Xyphinus
Xyphinus Simon, 1893
 Xyphinus abanghamidi Deeleman-Reinhold, 1987 — Борнео
 Xyphinus gibber Deeleman-Reinhold, 1987 — Борнео
 Xyphinus hystrix Simon, 1893 — Сингапур
 Xyphinus lemniscatus Deeleman-Reinhold, 1987 — Борнео
 Xyphinus montanus Deeleman-Reinhold, 1987 — Борнео
 Xyphinus xanthus Deeleman-Reinhold, 1987 — Борнео
 Xyphinus xelo Deeleman-Reinhold, 1987 — Малайзия

Yumates
Yumates Chamberlin, 1924
 Yumates angela Chamberlin, 1924 — Мексика
 Yumates nesophila Chamberlin, 1924 — Мексика

Zyngoonops
Zyngoonops Benoit, 1977
 Zyngoonops clandestinus Benoit, 1977 — Конго

Примечания

  (2010): The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History.

O